Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Skąpski (strona ujednoznaczniająca)
 Franciszek Skąpski (1881-1966) - polski przedsiębiorca 
 Franciszek Skąpski – polski wojskowy
 Józef Skąpski – polski prawnik
 Konstanty Skąpski – polski wojskowy
 Łukasz Skąpski – polski artysta multimedialny, pedagog
 Michał Skąpski – polski prawnik
 Rafał Skąpski – polski prawnik, wydawca, polityk
 Stefan Skąpski – polski polityk